Ко́рнелл () — прізвище.

Персоналії 
 Джозеф Корнелл (; 1903—1972) — американський художник, скульптор, кінорежисер-авангардист.
 Езра Корнелл (; 1807—1874) — американський бізнесмен, винахідник, філантроп, співзасновник Корнельського університету.
 Ерік Корнелл (; 1961) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики у 2001 р.
 Кріс Корнелл (; уроджений Крістофер Джон Бойл; 1964—2017) — американський гітарист, композитор і вокаліст.

Корнелл — місто, штат Вісконсин
 Корнелл — селище, штат Іллінойс

Інше 
 Корнельський університет (, часто скорочено зветься Корнелл) — приватний університет, розташований в місті Ітака (штат Нью-Йорк, США).
 8250 Корнелл (8250 Cornell) — астероїд головного поясу, відкритий 2 вересня 1980 року.